Kruszowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Kruszowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Kruszowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca